Cowboyok (The Cowboys), 1972-es amerikai film Mark Rydell rendezésében
 Cowboyok (Les cowboys), 2015-ös belga–francia film Thomas Bidegain rendezésében